Estrada i Studio – magazyn ogólnopolski
 Eis – dźwięk w muzyce
 Executive Information Systems – system komputerowy
  Eis – raper
 English Institute of Sport – kompleks widowiskowo-sportowy w Sheffield

Zobacz też:
 Eiss